Petronsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Petronsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,99, long 30,79), 
 Petronsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,57, long 27,79), 
 Petronsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Petronsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,14, long 29,02), 
 Petronsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,68, long 27,61), 

Robotskapade Finlandförgreningar